HMS Turbulent je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Turbulent (1805) 
 HMS Turbulent (1916) 
 HMS Turbulent (1919) 
 HMS Turbulent (N98) 
 HMS Turbulent (S87) 

Turbulent